Магеррамов, Магерамов — прізвище.

Відомі носії:
 Магеррамов Ельмар Сурхай-огли (1958) — азербайджанський шахіст i шаховий тренер, перший гросмейстер в історії тієї країни.
 Еміль Магеррамов — азербайджанський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Магеррамов Маммед Алі-огли (1919—1977) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Магерамов Мелик Мелик-огли (1920—2004) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Магеррамов Фархат Рахман-огли (1972) — білоруський борець греко-римського стилю та тренер, дворазовий срібний призер чемпіонатів Європи.